Charina este un gen de șerpi din familia Boidae. 
Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Charina